Сопки — деревня в составе Валдайского сельского поселения Бологовского района Тверской области.

Располагается на левом берегу Валдайки недалеко от границы с Новгородской областью, в 34 км к северо-западу от города Бологое и в 195 км от Твери.

В деревне имеется мост через реку, по которому проходит автодорога Валдай — Лыкошино — Боровичи. В 4 км к северо-востоку от деревни проходит автомагистраль «Нева» (Москва — Санкт-Петербург). Подальше, в 7 км от деревни находится ж.-д. станция Лыкошино (на линии Москва — Санкт-Петербург).

Население

История 
В XIX — начале XX века Сопки были центром Сопкинской волости Валдайского уезда Новгородской губернии.

В 1877 году в деревне Сопки проживал писатель Глеб Успенский с семьей.

С 1887 года в деревне располагалась школа (закрыта во второй половине XX века).

Примечания 

Населённые пункты Бологовского района